Polanka – część wsi Leśniewo Dolne położona w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Grudusk.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ciechanowskiego.

Zobacz też 
 Polanka

Przypisy 

Leśniewo Dolne